Den Namen USS Enterprise (United States Ship, „Schiff der Vereinigten Staaten“; Enterprise, „Vorhaben, Unternehmung“) trugen bzw. tragen sieben  verschiedene US-amerikanische Schiffe und eines in Planung:

 Eine Sloop im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, 1777 verbrannt, um der Kaperung zu entgehen, siehe USS Enterprise (1775).
  1776 war ein Schoner in Dienst, der an der Schlacht in der Chesapeake Bay im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilnahm, er trug die Bezeichnung USS nicht, da die ältere Enterprise noch in Dienst gestellt war; siehe Enterprise (1776).
 Ein Schoner, der 1799 von Henry Spencer in Baltimore gebaut wurde, siehe Enterprise (Schiff, 1799).
 Ein Schoner, der 1831 in Dienst gestellt wurde, siehe USS Enterprise (1831).
 Eine Sloop mit Propellerantrieb, die 1877 in Dienst gestellt wurde, siehe USS Enterprise (1877).
 Ein Motorboot, das im Ersten Weltkrieg als Patrouillenboot eingesetzt wurde, siehe USS Enterprise (SP-790).
 Ein Flugzeugträger, der im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde, siehe USS Enterprise (CV-6).
 Ein Flugzeugträger, der 1961 als erster Flugzeugträger mit Nuklearantrieb in Dienst gestellt wurde, siehe USS Enterprise (CVN-65).
 Ein geplanter Flugzeugträger der Gerald-R.-Ford-Klasse, der 2027 in Dienst gestellt werden soll, siehe USS Enterprise (CVN-80).

Der Schiffsname „Enterprise“ ist in der amerikanischen Militärgeschichte – und im allgemeinen patriotischen Empfinden – von herausragender Tradition und Symbolkraft. Der Name ist seit der Geburt der amerikanischen Nation präsent. So sagt der Secretary of the Navy Ray Mabus bei der Ankündigung des Baues des dritten Flugzeugträgers des Namens 2012:

In diesem Geist wählte wohl auch Gene Roddenberry 1966 den Namen für seine Serie Star Trek, und deren besondere Bekanntheit trägt sicherlich zum Wunsch bei, den Namen ins Raumfahrtzeitalter weiterzuführen.

Siehe auch 
  HMS Enterprise, britische Schiffe

Einzelnachweise 

Enterprise

be:Ведамства
ru:Ведомство
uk:Відомство